James Jones puede referirse a los siguientes hombres:

 James Jones (1921-1977), escritor estadounidense.
 James Jones (n.1980), baloncestista estadounidense.